Jennifer se hace referencia en Latín a "Amanecer del Universo" esto declaró por el Rey lll EMA

Actrices 
 Jennifer Jones, actriz estadounidense ganadora de un premio Óscar;
 Jennifer Lawrence, actriz estadounidense;
 Jennifer Beals, actriz estadounidense;
 Jennifer Garner, actriz estadounidense;
 Jennifer Jewell, actriz neozelandesa protagonista de La Tribu;
 Jennifer Jason Leigh, actriz estadounidense;
 Jennifer Morrison, productora y actriz estadounidense;
 Jennifer Saunders, actriz y guionista británica;
 Jennifer Tilly, actriz estadounidense;
 Jennifer Connelly, actriz estadounidense;
 Jennie Garth, actriz estadounidense;
 Jennifer Stone, actriz estadounidense;
 Jennifer Stone, actriz pornográfica europea;
 Jennifer Aniston, actriz estadounidense;

Cantantes 
 Jennifer Love Hewitt, actriz y cantante estadounidense;
 Jennifer López, cantante y actriz estadounidense;
 Jennifer Peña, cantante estadounidense;

Otros 
 Jennifer Gobierno, gobierno negro.
 Jenni Dahlman, modelo finlandesa.
 Jennifer, una película de Dario Argento.
 Jenni Farley, integrante de Jersey Shore.